As eleições parlamentares maldivenses de 2009 serão realizadas em 9 de maio.

Ver também
Eleições em 2009

Maldivas
Parlamentar, 2009